Валерий Сорокин
 Сорокин, Валерий Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 Сорокин, Валерий Евгеньевич (род. 1985) — российский футболист.
 Сорокин, Валерий Павлович — советский и российский экономист, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
 Сорокин, Валерий Сергеевич (1940—2006) — специалист в области твёрдотельной электроники, доктор физико-математических наук, профессор. Примечания